Флаг Камча́тского края — официальный символ Камчатского края Российской Федерации. 17 февраля 2010 года, решением сессии Законодательного Собрания Камчатского края приняты Законы Камчатского края о гербе, флаге и гимне Камчатского края. Официальное поднятие флага состоялось 1 июля 2010 года — в день третьей годовщины образования Камчатского края.

Описание 

Флаг Камчатского края представляет собой прямоугольное полотнище из двух горизонтальных полос: верхней — белого, нижней — лазурного цвета с изображением фигур герба Камчатского края, расположенных в крыже: три разновеликих вулкана чёрным цветом с посеребрёнными вершинами, с выходящим из каждой вершины червлёным пламенем в окружении серебряного дыма. За вулканами червлением по серебру изображено восходящее солнце. Вокруг солнца — национальный орнамент, состоящий из червлёных и лазурных треугольников, обведённых серебряным кантом. Червлёные треугольники расположены на внутренней стороне орнамента и обращены вершинами наружу. Лазурные треугольники — на внешней стороне орнамента и обращены вершинами внутрь.

Отношение ширины флага Камчатского края к его длине — 2:3. Соотношение горизонтальных полос по ширине — 2:1. Отношение площади крыжа к площади флага Камчатского края — 1:4. Отношение высоты фигур герба Камчатского края к ширине флага Камчатского края — 1:6.

Камчатский край образован 1 июля 2007 года в результате слияния Камчатской области и Корякского автономного округа, по результатам референдума, прошедшего 23 октября 2005 года.

Флаг Камчатской области представляет собой прямоугольное полотнище из двух горизонтальных полос: верхней — белого, нижней — синего цвета. Соотношение полос по ширине — 2:1. В крыже расположено изображение фигур герба Камчатской области: огнедышащих сопок и волн; сопки изображены чёрными, с красным пламенем, белыми вершинами, окаймлением по краям и дымом, волны — синими и белыми; белые детали изображения (кроме волн) отделены от белого фона полотнища тонкими синими контурами. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

После объединения регионов, флаг Камчатской области стал флагом Камчатского края.

Флаги муниципальных образований 
На 1 января 2020 года в Камчатском крае насчитывалось 65 муниципальных образований — 3 городских округа, 11 муниципальных районов, 4 городских и 47 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных округов

Флаги муниципальных районов

Флаги городских поселений

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Флаги упразднённых субъектов

Примечания

Ссылки 
 Закон Камчатской области «О флаге Камчатской области»
 Закон Корякского автономного округа «О флаге Корякского автономного округа»
 Герб Камчатского края появится не раньше 2008 года

Вулканы в геральдике
Флаги с изображением пламени
Флаги с изображением солнца